Saros — período de 18 anos ao longo do qual se repetem eclipses lunares e solares
Golfo de Saros — no mar Egeu, a norte da península de Galípoli, na costa ocidental da Anatólia
Șoarș — comuna da Roménia, chamada Sáros em húngaro

Desambiguações de topônimos